Аројо Гранде има више значења:

 Аројо Гранде (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аројо Гранде (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Гранде (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Гранде (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Гранде (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Гранде (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Гранде (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Гранде (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Гранде (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Гранде (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде, Ла Баранка (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Гранде (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Гранде (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Гранде (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Гранде (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Гранде (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо Гранде (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Гранде (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Гранде, Бијенвенидо (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Гранде (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Гранде, Ел Пуенте (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Гранде (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Гранде (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Гранде (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Гранде (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Гранде (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Гранде (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Гранде (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Гранде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Гранде (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Гранде (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Гранде (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Гранде (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Гранде, Ел Аројо (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику